Sikyon (altgr. Σικυών = Gurke, lat. Sicyon)  steht für

 eine antike griechische Stadt, siehe Sikyon;
 einen sagenhaften König dieser Stadt, die nach ihm benannt worden sei, siehe Sikyon (König)
 weitere Personen in der griechischen Mythologie
 ein Sohn des Erechtheus, siehe Sikyon (Sohn des Erechtheus).
 ein Sohn des Metion, dem Sohn des Erechtheus.
 ein Sohn des Pelops.